Ноче́ра-Инфериоре (, , ) — «Нижняя Ночера», город в Италии, в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 46 095 человек (на 2007 г.), плотность населения — 2216,79 чел./км². Занимает площадь 20,78 км². Почтовый индекс — 84014. Телефонный код — 081.

Покровителем коммуны почитается святой Приск Ночерский. Праздник ежегодно отмечается 9 мая.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it

Ссылки 

 http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/ 

Города Италии